Финал четырёх Евролиги 2017/2018 прошёл с 18 по 20 мая 2018 года на стадионе «Штарк Арена» в Белграде, Сербия.

В Финале четырёх встретятся победители четвертьфинальных матчей. Победителем Евролиги стал испанский клуб Реал из Мадрида, который обыграл в финале турецкий клуб «Фенербахче» из Стамбула. Самым ценным игроком финала четырёх был признан Лука Дончич из «Реала».

Арена 
26 октября 2016 года стало известно, что Финал четырёх Евролиги 2018 пройдет на стадионе «Штарк Арена» в Белграде. Арена является домашней для баскетбольного клуба Црвена Звезда. Её вместимость составляет 18 386 человек.

Путь к финалу четырёх

Сетка

Полуфиналы 
Время начала матчей дано по Центральноевропейскому летнему времени (UTC+2).

Полуфинал 1

Полуфинал 2

Матч за 3-е место

Финал

Состав команд-участниц Финала четырёх

Индивидуальная статистика

Эффективность

Очки

Подборы

Передачи

Перехваты

Блок-шоты

Примечания

Ссылки 
Официальный сайт Евролиги
Официальный сайт финала четырёх

Евролига 2017/2018
Финалы Евролиги
Международные спортивные соревнования в Белграде